Уис, УИС

Персоналии 

 Уис, Дейл — канадский хоккеист

Другое 

 УИС — Уголовно-исполнительная система